Рзаев, Ровшан: Рзаев, Ровшан Абдулла оглы (1969—1999) — Национальный Герой Азербайджана (1999).
 Рзаев, Ровшан Шукюр оглу (род. 1962) — государственный деятель Азербайджана.